Капитоновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Капитоновка — село в Буландынском районе Акмолинской области.

Россия 
 Капитоновка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Капитоновка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Капитоновка — село в составе города Якутск Якутии.
 Капитоновка — село в Вяземском районе Хабаровского края.

Другое 
 Капитоновка — река в России, протекает в Оренбургской области
 Капитоновка — источник минеральной воды возле города Томска Томской области